Włoska Formuła 4 Sezon 2022 - 7. sezon Włoskiej Formuły 4. Sezon rozpoczął się 7 maja na torze Autodromo Enzo e Dino Ferrari, a zakończy się 23 października na torze Mugello Circuit.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Wyniki

Klasyfikacja

Przypisy 

Włoska Formuła 4